Svjetska nogometna Elo ljestvica je jedna od ljestvica ocjenjivanja muških nogometnih reprezentacija. Ocjenjuje se prema Elo sustavu ocjenjivanja. Elo se često mješa s FIFA-inom ljestvicom koja je prihvaćena zbog svoje povezanosti s FIFA-om.

Prvih 60 momčadi (trenutačno)

Izračunavanje bodova 

Bodovi se računaju po sljedećoj formuli: 

ili

Gdje;

Top 10 reprezentacija (od 1970.)

Vanjske poveznice
 Svjetska nogometna Elo ljestvica 

Nogomet